VM i snooker 2001, Embassy World Snooker Championship, spelades i The Crucible Theatre i Sheffield, England, den 21 april–7 maj 2001. Ronnie O'Sullivan vann sin första VM-titel efter att ha slagit John Higgins i en mycket välspelad VM-final.

Händelser under turneringen 
 Ronnie O'Sullivan blev den förste engelsmannen på tio år (John Parrott vann 1991) att vinna VM. Däremellan hade två skottar, en irländare och en walesare lagt beslag på alla VM-titlar.

 O'Sullivans första VM-titel (och även första VM-final) kom förhållandevis sent i karriären med tanke på hans stora talang, han hade tillhört världseliten i åtta år sedan han vann UK Championship 1993. Under 2000-talets första decennium skulle han komma att vinna ytterligare två VM-titlar.

 Fjolårssegraren Mark Williams råkade ut för The Crucible Curse och föll mot Joe Swail i andra omgången.

 Nordirländaren Patrick Wallace gick till kvartsfinal i sin VM-debut. Därefter har han aldrig kvalificerat sig för VM.

 Veteranerna Steve Davis och Jimmy White misslyckades båda att kvalificera sig för VM, för första gången i deras respektive karriärer. Davis hade deltagit i alla VM-turneringar sedan 1979 och White sedan 1981.

 Det gjordes 53 centuries i detta VM.

Resultat

Externa länkar 
 

2000 i Storbritannien
Snookersäsongen 2000/2001
2001
Sportevenemang i Sheffield